Phila steht für:

 Phila (Insel), eine Insel vor der Südküste Galliens, vielleicht eine der Îles d’Hyères
 Phila (Makedonien), eine makedonische Grenzfestung nahe der Mündung des Pinios

Phila ist der Name folgender Personen:

 Phila (Tochter des Danaos), eine der Danaiden in der griechischen Mythologie
 Phila (Hetäre), Hetäre aus dem Bordell der Nikarete aus Korinth
 Phila (Ehefrau Philipps II.), Frau des makedonischen Königs Philipp II.
 Phila (Tochter des Antipatros) (um 340 v. Chr.–287 v. Chr.), makedonische Adlige und Diadochenkönigin
 Phila (Tochter des Seleukos), Frau von Antigonos II. Gonatas

Siehe auch:
 FILA (Begriffsklärung)